The Hague Open 2010 — открытый чемпионат Гааги (The Hague) по международным шашкам, прошедший с 17 по 24 июля 2010 года. Место проведения - Sport and Recreation Centre Ockenburgh по адресу 25, 2554 BX Den Haag.

В соревнованиях приняли участие 138 участников. Победитель — Александр Балякин, второй Frits Luteijn (оба — Голландия), третий Гунтис Валнерис (Латвия).

Традиционный организатор соревнований — Damclub Den Haag.

Календарь соревнований.

17 июля, в 11.00 — регистрация, в 12.00 — открытие турнира и первый тур. 24 июля в 10.00 9-й тур и в 16.00 церемония закрытия.

Турнирный взнос 20 евро, гроссмейстеры — без взноса.

Призовые. За первое место — 1000 евро, за второе — 500, за третье 400, 4-е 300, пятое — 200.

Таблица

Соревнования по международным шашкам
Международные спортивные соревнования в Гааге
Спорт в Нидерландах в 2010 году
2010 год в шашках